Leo I – galaktyka należąca do Grupy Lokalnej
 LEO I – brytyjski komputer z 1951 r.

Patrz też
 Leon I – cesarz bizantyjski

Inne
 Leo
 Lew I